Flaccus var ett cognomen inom gens Fulvia i antikens Rom.

Fulvia Flacca Bambula (77 - 40 f.Kr.), se Fulvia
Quintus Horatius Flaccus (65 - 8 f.Kr.), poet, se Horatius
Aulus Persius Flaccus (34 - 62), poet;
 Gaius Norbanus Flaccus (?–?), konsul i Rom 24 f.Kr.